Municipio de Salem puede referirse a:

 Municipio de Salem (condado de Lewis, Misuri)
 Municipio de Salem (condado de Dunklin, Misuri)
 Municipio de Salem (condado de Daviess, Misuri)
 Municipio de Salem (condado de Luzerne, Pensilvania)
 Municipio de Salem (condado de Granville, Carolina del Norte)
 Municipio de Salem (condado de Pasquotank, Carolina del Norte)
 Municipio de Salem (condado de Wayne, Pensilvania)
 Municipio de Salem (condado de Washtenaw, Míchigan)
 Municipio de Salem (condado de Allegan, Míchigan)
 Municipio de Salem (condado de Cass, Minnesota)
 Municipio de Salem (condado de Sedgwick, Kansas)
 Municipio de Salem (condado de Westmoreland, Pensilvania)
 Municipio de Salem (condado de Carroll, Illinois)
 Municipio de Salem (condado de Columbiana, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Champaign, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Franklin, Nebraska)
 Municipio de Salem (condado de Olmsted, Minnesota)
 Municipio de Salem (condado de Greenwood, Kansas)
 Municipio de Salem (condado de Pulaski, Indiana)
 Municipio de Salem (condado de Highland, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Ottawa, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Meigs, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Tuscarawas, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Allen, Kansas)
 Municipio de Salem (condado de Washington, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Marion, Illinois)
 Municipio de Salem (condado de Auglaize, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Knox, Illinois)
 Municipio de Salem (condado de Steuben, Indiana)
 Municipio de Salem (condado de Delaware, Indiana)
 Municipio de Salem (condado de Jefferson, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Muskingum, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Monroe, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Wyandot, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Cowley, Kansas)
 Municipio de Salem (condado de Warren, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Perry, Misuri)
 Municipio de Salem (condado de Saline, Arkansas)
 Municipio de Salem (condado de Greene, Arkansas)
 Municipio de Salem (condado de Shelby, Ohio)
 Municipio de Salem (condado de Henry, Iowa)
 Municipio de Salem (condado de Turner, Dakota del Sur)
 Municipio de Salem (condado de McCook, Dakota del Sur)
 Municipio de Salem (condado de Clarion, Pensilvania)
 Municipio de Salem (condado de Mercer, Pensilvania)
 Municipio de Salem (Suecia)